Templštejn (deutsch Tempelstein) ist der Name mehrerer Burgruinen in Tschechien

Burg Templštejn (Jihlava), Burgruine an der Jihlava bei Jamolice
Burg Templštejn (Oslava), Burgruine an der Oslava bei Dolní Heřmanice